Příjmení nebo křestní jméno Hartmann nebo také Hartman, pocházející z němčiny, mají nebo měly tyto osobnosti:

příjmení 
 Antonín Hartmann († 1707) – český františkán 
 Eduard Hartmann (* 1965) – slovenský lední hokejista
 Eduard Hartmann (politik) (1826–1886) – českoněmecký soudce a politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Eduard von Hartmann (1842–1906) – německý filosof
 Erich Hartmann (1922-1993) – německé letecké eso, nejúspěšnější stíhač historie
 Fortunát Hartmann (1714–1779) – opat kláštera v Plasích
 František Antonín Hartmann (1694–1728/1730) – český malíř vrcholného baroka, syn Jana Jakuba
 Jan Jakub Hartmann (1658–1738(?)) – český malíř raného baroka, zvl. krajinář
 Joe Hartmann (Josef, 1901–po 1975) – český podnikatel a cukrovarník
Karel Hartmann (1885-1944) – český právník a lední hokejista
 Nicolai Hartmann (1882–1950) – německý filosof
 Ray Hartmann – bubeník kanadské heavy metalové skupiny Annihilator

jméno
 Hartmann von Aue (1170–1220) – německý básník Minnesangu
 Hartmann Habsburský (1263–1281) – syn Rudolfa I. Habsburského
 Hartmann Grasser (1914–1986) – německý stíhací pilot 

Česká příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení